Blue Jeans bezeichnet:
 eine Indigo gefärbte Jeans
 im Original einen italienischen Erotikthriller aus dem Jahr 1975, siehe Teenager lieben heiß
 eine Revue aus dem Jahr 1994 im Theater des Westens in Berlin
 ein Lied der deutschen Popsängerin und Rapperin Céline, siehe Blue Jeans (Céline-Lied)
 ein Lied der US-amerikanischen Popsängern Lana Del Rey, siehe Blue Jeans (Lana-Del-Rey-Lied)
 ein Lied der deutschen Eurodance-Formation Sqeezer aus dem Jahr 1996
 einen französischen Jugendfilm, siehe Blue Jeans (1977)

Siehe auch
 Blue Jean